Сюзанна Шпан () — доктор философских наук и независимый историк Восточной Европы, политолог и журналист. Проживает в Берлине.

Биография 

После изучения восточноевропейской истории, славистики и политологии в университетах Санкт-Петербурга и Кёльна в 2011 году ей была присуждена учёная степень доктора (magna cum laude).

Диссертация Сюзанны Шпан была посвящена теме «Государственная независимость — конец восточнославянского сообщества? Внешняя политика России по отношению к Украине и Беларуси с 1991 года» была опубликована в 2011 году в Гамбурге. Шпан проходила волонтёрскую службу при «Süddeutsche Zeitung», публиковалась в 2010—2011 годах из Москвы для «Die Welt», «Deutsche Welle», «Zeit online», «Magazin Außenwirtschaft» и других изданий. Она пишет научные анализы и проводит исследования для журналов и политических фондов. Её исследование про образ Украины в Германии и роль в этом российских массмедиа было опубликовано в 2016 году издательством «Verlag Dr. Kovač». С июня 2017 года сотрудничает с «Institute of Strategic Dialogue» и c «London School of Economics and Political Science».

Сюзанна Спан пишет статьи, анализирует и публикует отчеты о России, Польше, Украине, Белоруссии и других странах СНГ. До 2012 года она писала о России в качестве независимого журналиста из Москвы для сети восточноевропейских репортеров n-ost, мира, Jüdische Allgemeine, Deutsche Welle и других СМИ. Сейчас она пишет публицистические и научные статьи о Польше и странах СНГ в Берлине. Как историк Восточной Европы, она особенно интересуется историческими темами.  В 2018 году подготовила и выпустила исследование "Российские медиа в Германии. Независимая журналистика или политический инструмент?".

Ссылки на немецком языке 
 Russische Medien: Eine Waffe im Informationskrieg (15. Nov 2018) — libmod.de
 Russische Medien in Deutschland. Unabhängiger Journalismus oder politisches Instrument? Herausgegeben von der Friedrich-Naumann-Stiftung, März 2018 (PDF deutsch, PDF russ.).
 Analyse: Das Ukraine-Bild in Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, 6. Juni 2016
 Das Ukraine-Bild in Deutschland. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016
 (Mitarbeit) Die Russland-Krise / Susanne Spahn ; Margarete Klein ; Kristian Pester ; Benno Ennker ; Jens Siegert. Freie Universität Berlin / Osteuropa-Institut. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. In: Russland-Analysen (Bd. 12, Nr. 273: 1-32) 2014.
 Staatliche Unabhängigkeit — das Ende der ostslawischen Gemeinschaft?: Die Außenpolitik Russlands gegenüber der Ukraine und Belarus seit 1991. Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 19 Hamburg : Kovač, 2011 (Dissertation, Universität Köln, 2010)
 Die Außenpolitik Rußlands gegenüber der Ukraine und Weißrußland von 1991 bis 1998. Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas, Bd. 1. Herne : Schäfer, 2000
 Untersuchungen zur besseren Berücksichtigung der Besonderheiten der künstlerisch-ästhetischen Aneignung in der allgemeinen Unterrichtstheorie. Berlin, Akad. d. Pädag. Wiss. d. DDR, Diss. A, 1987
 ostpol.de
 libmod.de
Inhaltsverzeichnis
ostpol.de - abgerufen am 19. Februar 2019 (vgl. die Angaben bei *libmod.de: "Spahn absolvierte ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung")
tagesspiegel.de (11.12.2014): "Gegen-Aufruf" im Ukraine-Konflikt: Osteuropa-Experten sehen Russland als Aggressor
das-parlament.de

Ссылки на русском языке 

 Сюзанна Шпан: «Удобно любить Россию, сидя в кресле в Германии!»
 Как Кремль ведет информационную войну против Германии
 Сюзанна Шпан: „Пока Россия не отведет свои военные силы, на Донбассе не будет мира!»
  Сюзанна Шпан: "Путин усиливает репрессии против российского общества!"
 Как распознать «липовые» новости?

Примечания 

Историки Германии
Доктора философских наук
Политологи Германии